Vanth hace referencia a varios artículos:

 Vanth (mitología), demonio femenino de la mitología etrusca. 
 Vanth (satélite), del plutino Orcus.
 Vanth Dreadstar, personaje de cómic creado por Jim Starlin.